

Patronyme

 Jean Bassères (°1960),  haut fonctionnaire français ;
 Jean-François Edouard Marie Bassères (1908-1996), général français ;